Сезон 1970 — Тринадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1970 (первая группа класса «А»)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1970

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1970 на сайте footballfacts.ru

1970
Сезоны футбольных клубов 1970